Kola Tapa kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tappah Ojāgh, kulle, Kirkuk, 
 Qūsh Tappah, kulle, Kirkuk, 

Robotskapade Irakförgreningar